Der Dreiband Grand Prix 1992/3 war das 36. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 18. bis zum 22. März 1992 in Backnang statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "GERMAN OPEN 1992" ausgetragen.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Backnang sein elftes Grand-Prix-Turnier. Im Finale bezwang er den Italiener Marco Zanetti mit 3:0 Sätzen. Dritter wurde Ludo Dielis durch einen 3:1-Erfolg gegen Junichi Komori.

Turniermodus 
37 Spieler traten in einer Qualifikation an um die zwölf Spieler zu ermitteln, die in das Hauptturnier kamen. Hier trafen sie auf 16 Spieler die nach Rangliste gesetzt waren. Die vier besten der Rangliste (Torbjörn Blomdahl, Raymond Ceulemans, Dick Jaspers und Sang Chun Lee) waren bereits für das Achtelfinale gesetzt.

Qualifizierte Spieler für das Hauptturnier 

  Nobuaki Kobayashi (1,875)
  Yoshiko Mano (1,666)
  Daniel Sánchez (1,500)
  Henk Habraken (1,097)
  Hideaki Kobayashi (1,097)
  Leon Smolders (1,071)
  José Paniagua (0,978)
  Louis Havermans (1,311)
  Martin Spoormans (1,145)
  Stany Buyle (1,081)
  Wim van Cromvoirt (0,929)
  Antonio Oddo (0,595)

K.-o.-Runde

Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1992/3
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Backnang